Буцаев — фамилия; имеет женскую форму Буцаева.

Известные носители 
 Буцаев, Вячеслав Геннадьевич (род. 1970) — советский и российский хоккеист, тренер.
 Буцаев, Денис Петрович (род. 1977) — российский государственный деятель.
 Буцаев, Юрий Геннадьевич (род. 1978) — российский хоккеист.

Буцаева 
 Волчкова (Буцаева), Виктория Евгеньевна (род. 1982) — российский тренер по фигурному катанию.